Geschiedenis
 Bergmannoffensief, veldslag tijdens de Eerste Wereldoorlog

Personen met de achternaam Bergmann
 Alexander Bergmann, Duits snowboarder
 Anton Bergmann, Belgisch schrijver en advocaat
 Arnfinn Bergmann, Noors schansspringer
 Barbara Bergmann, Amerikaans econoom
 Björn Bergmann Sigurðarson, IJslands voetballer
 Emilius Henricus Josephus Maria van Zinnicq Bergmann, Nederlands politicus
 Ernest Bergmann, Belgisch politicus
 Franciscus Johannes Emilius van Zinnicq Bergmann, Nederlands rechtsgeleerde
 George Bergmann, Belgisch advocaat en politicus
 George van Zinnicq Bergmann, Nederlands van moord verdachte priester
 Gretel Bergmann, Duits-Amerikaans atlete
 Harald Bergmann, Nederlands politicus
 Juliette Bergmann, Nederlands bodybuilder
 Mette Bergmann, Noors atlete
 René van Zinnicq Bergmann, Nederlands acteur
 Richard Bergmann, Oostenrijks-Engels tafeltennisser
 Robbert van Zinnicq Bergmann, Nederlands vliegenier
 Sabine Bergmann-Pohl, Duits politica

Sport
 SG Bergmann-Borsig, Duitse sportclub

Wetenschap
 Bergmann-degradatie, term uit de chemie

Zie ook 
 Bergman (doorverwijspagina)